Gregor Mendel - Tsjechisch priester en bioloog 
 Johann Gregor Mendel (trein) - internationale trein, vernoemd naar bovenstaande bioloog